Contea di Mecklenburg o Mecklenburg County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Mecklenburg (Carolina del Nord)
 Contea di Mecklenburg (Virginia)